

Cinema
 Il giorno e la notte – film del 2021 diretto da Daniele Vicari

Musica
 Il giorno e la notte – album di Fred Bongusto del 1977
 Il giorno e la notte – album di Mariella Nava del 1989
 Il giorno e la notte – album di Tony Colombo del 2003